Distretto di Hidaka – distretto della sottoprefettura di Hidaka, in Giappone  
 Distretto di Hidaka – distretto della prefettura di Wakayama, in Giappone